Крытая баскетбольная площадка имени Никоса Галиса в OAKA () — крытая (с крышей) баскетбольная площадка в Греции. Является одним из сооружений Афинского олимпийского спортивного комплекса (OAKA). Располагается на проспекте Кифисьяс в афинском пригороде Амарусионе в Северных Афинах в Аттике.

Построена в 1995 году. В 2002—2004 годах, накануне Летних Олимпийских игр 2004 года арена была реконструирована. Является домашней площадкой для мужской сборной Греции по баскетболу, баскетбольных клубов «Панатинаикос» и «АЕК».

Принимала Чемпионат Европы по баскетболу 1995 года, Чемпионат мира по баскетболу (юноши до 19 лет) 1995 года, Чемпионат мира по баскетболу 1998 года, финал четырёх Евролиги 2007 года, финалы Кубка Греции по баскетболу (1996, 1999 и 2000 годов), конкурс «Евровидение-2006». Служила местом проведения соревнований по прыжкам на батуте, художественной гимнастике и баскетбольного турнира на Летних Олимпийских играх 2004 года.

14 июня 2016 году баскетбольной площадке было присвоено имя баскетболиста Никоса Галиса, лучшего бомбардира и самого ценного игрока Чемпионата Европы по баскетболу 1987 года.

Устройство 
А-образная рама крыши опирается на четыре столба, каждый высотой 35 метров, которые отстоят на 108 метров друг от друга. По данным греческого Министерства спорта, это самая большая крытая спортивная арена в своем роде в мире.

Арена вмещает до  зрителей на соревнованиях по гимнастике, хотя только  мест были общедоступны на Летних Олимпийских играх 2004 года. Она вмещает  зрителей на баскетбольных играх (2000 мест складываются), 300 членов средств массовой информации, а также 450 VIP-персон.

Максимально арена может вместить до  зрителей.

Общественный транспорт 
Арену обслуживают станции Линии 1 Афинского метрополитена и железной дороги «Проастиакос» —  и , которые открыты в 2004 году.

Примечания 

Стадионы Греции
Чемпионат Европы по баскетболу 1995
Баскетбольные арены
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2004